Claudia Marcella maggiore – moglie di Marco Vipsanio Agrippa, Iullo Antonio e Sesto Appuleio.
 Claudia Marcella minore – moglie di Lucio Emilio Lepido Paolo e Marco Valerio Messalla Appiano.